Forest Park, que en español se traduce como "Parque Forestal", puede referirse a:

 Forest Park, localidad de San Luis.
 Forest Park, localidad de Illinois.
 Forest Park, una estación del Metro de Chicago.
 Forest Park, un parque urbano en Portland.
 Parque Forestal, parque urbano de Santiago de Chile.